Габријела Дабровски и Сју Јифан су освојиле турнир. У финалу су савладале Сању Мирзу и Барбору Стрицову са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
Резултати такмичења на сајту wtafiles.wtatennis.com
 
Отворено првенство Мајамија – женски парови
Отворено првенство Мајамија 2017.